Frémur peut désigner :
 le Frémur, fleuve côtier de France situé en Bretagne et se jetant dans la Manche au niveau de la baie de la Fresnaye ;
 le Frémur, fleuve côtier de France situé en Bretagne et se jetant dans la Manche au niveau de Saint-Briac-sur-Mer ;
 le pont sur le Frémur, qui enjambe le Frémur entre Saint-Briac-sur-Mer et Lancieux ;
 la communauté de communes Rance - Frémur ;
 le SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais.